Australia:
 Grindelwald – miejscowość

Szwajcaria:
 Grindelwald – gmina w kantonie Berno, w okręgu Interlaken-Oberhasli